Kabiri é uma aldeia localizada na província de Kerman, Irã.

Referências 

Cidades do Irão